Наумовская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Наумовская — деревня в Котласском районе.
 Наумовская — деревня в Красноборском районе.
 Наумовская — деревня в Няндомском районе.
 Наумовская — деревня в Онежском районе.
 Наумовская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область 
 Наумовская — деревня в Верховском сельском поселении Тарногского района.
 Наумовская — деревня в Спасском сельском поселении Тарногского района.

Кировская область 
 Наумовская — деревня в Афанасьевском районе.

Московская область 
 Наумовская — деревня в Шатурском районе.